Berbers, un poble també conegut com a amazic
 Berber, un altre nom per la llengua amaziga
 Berber, un territori tribal
 Berber, una província
 Berber, una ciutat